Le Soulier d'or 1995 est un trophée individuel, récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique sur l'ensemble de l'année 1995. Ceci comprend donc à deux demi-saisons, la fin de la saison 1994-1995, de janvier à juin, et le début de la saison 1995-1996, de juillet à décembre.

Lauréat 
Il s'agit de la quarante-deuxième édition du trophée, remporté par le défenseur du FC Bruges Paul Okon. Il est le premier joueur non-européen à remporter le Soulier d'Or. Il est toujours aujourd'hui le seul joueur australien à l'avoir reçu. Il devance sur le podium le gardien de but du Standard de Liège Gilbert Bodart et le meneur de jeu du RSC Anderlecht Marc Degryse, parti au Sheffield Wednesday à l'entre-saison. Lors du premier tour, Bodart remporte la majorité des suffrages, devant Degryse. Paul Okon renverse la situation lors du second tour, et finit donc par s'imposer avec 30 points d'avance.

Classement complet

Annexes

Notes

Références 

Soulier d'or belge
Football en Belgique en 1995